La Temporada 1922 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo segunda temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la decimonovena con Serie Mundial. Los New York Giants derrotaron a los New York Yankees por 4-0 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1922

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1922
Estados Unidos en 1922
Deporte en 1922